2 jednostki osadnicze w Polsce:
 Białoboki – wieś w woj. podkarpackim, w powiecie przeworskim, w gminie Gać
 Białoboki – była osada, obecnie część miasta Trzebiatów w woj. zachodniopomorskim, w powiecie gryfickim
miejscowości na Białorusi

 Białoboki – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie brasłwskim, w sielsowiecie Ciecierki.